De Europacup korfbal 2014 was de 29e editie van dit internationale zaalkorfbaltoernooi.

Deelnemers

Poulefase Wedstrijden

Finales

Eindklassement

Externe links

Korfbal in 2014
Europa Cup Korfbal
Korfbal
Sport in Papendrecht
Sportevenement in Zuid-Holland